Lappodiamesa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Serra-tosio 1968. Lappodiamesa ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Lappodiamesa